tegenpaus Clemens III, pro-keizerlijk tegenpaus (1084-1099)
 paus Clemens III, paus (1187-1191)